Thruston ist der Familienname folgender Personen:

 Buckner Thruston (1763–1845), US-amerikanischer Politiker
 Charles Mynn Thruston (1798–1873), US-amerikanischer Offizier

Thruston ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Thruston (Kentucky)